Us (Bíblia) al Gènesi correspon a dos personatges diferents: en el capítol desè, és un dels fills d'Aram i en el capítol vint-i-dosè és un dels fills de Nahor amb Mildà.
 Uš, mesura de longitud babilònia.
 Us o Uz, districte de l'Àsia occidental paregut al Gènesi.
 Us, riu a la República de Komi (Rússia).
 Us (pel·lícula de 2019), pel·lícula estatunidenca de terror del 2019
 Us (sèrie de televisió), minisèrie britànica del 2020